Сергей Шолохов: Шолохов, Сергей Александрович (род. 1980) — российский футболист.
 Шолохов, Сергей Леонидович (род. 1958) — российский журналист, телеведущий.